Лига 2 Английской футбольной лиги 2017/18 () — 14-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии, и 25-й сезон четвёртого дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Команды-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Во Вторую лигу 
Вышли из Национальной лиги
 Линкольн Сити
 Форест Грин Роверс
Выбыли из Лиги один
 Порт Вейл
 Суиндон Таун
 Ковентри Сити
 Честерфилд

Из Второй лиги 
Вышли в Лигу один
 Портсмут
 Плимут Аргайл
 Донкастер Роверс
 Блэкпул
Выбыли в Национальную лигу
 Хартлпул Юнайтед
 Лейтон Ориент

Турнирная таблица

Плей-офф

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2017
Вторая Футбольная лига